Нижнекамская гидроэлектростанция — ГЭС на реке Кама рядом с городом Набережные Челны в Татарстане.

Общие сведения 
Является русловой гидроэлектростанцией.
Состав сооружений ГЭС:
 — бетонная водосливная плотина;
 — намывные русловая и пойменные плотины максимальной высотой 30 м и общей длиной 2976 м;
 — здание ГЭС совмещённого типа;
 — судоходные шлюзы.

Проектная мощность ГЭС — 1205 МВт, среднегодовая выработка при НПУ 68,0 м — 2,67 млрд кВт·ч. В здании ГЭС размещено 16 поворотно-лопастных гидроагрегатов, каждый из которых по проекту должен развивать при расчётном напоре 12,4 м мощность 78 МВт (последний гидроагрегат официально замаркирован на мощность 35 МВт). Нижнекамская ГЭС во многом унифицирована с Чебоксарской ГЭС. Подпорные сооружения ГЭС (длина напорного фронта 3,9 км) образуют Нижнекамское водохранилище.

В настоящее время уровень водохранилища находится на отметке НПУ 63,3 м. При данном напоре мощность ГЭС составляет около 450 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — около 1280 млн кВт·ч.

Нижнекамская ГЭС входит в состав ОАО «Генерирующая компания» холдинга ОАО «Татэнерго».

По плотине ГЭС проходят федеральная автомагистраль М7 «Волга» (Москва — Казань — Уфа) и построенная одновременно с ГЭС ж/д линия Агрыз — Акбаш, соединившая Альметьевск и Набережные Челны с Ижевском.

История строительства 
Строительство ГЭС началось в 1963 году (начальник строительства — С. В. Утретский). В 1979 году был пущен первый гидроагрегат, водохранилище было заполнено до отметки 62 метра (минимальный уровень, при котором энергетическое оборудование способно работать, а суда могут проходить через шлюз). Было затоплено 78 тысяч гектаров земель в пойме Камы и её притоков Белая, Ик, Иж, всего же под водохранилище отведено 173 тысячи гектаров — на территории Татарстана (91,4 тысячи гектаров), Башкортостана, Удмуртии, и небольшой участок в Пермской области. Предварительно на площадях, подлежащих затоплению, были выполнены подготовительные работы: их очистили от лесов, переселили местных жителей (6165 дворов) в безопасные места, построив для них новое жилье, снесли все строения, а дороги, линии электроснабжения и связи перенесли. В 1987 году запустили последний, 16-й агрегат ГЭС.

Выйти на проектную мощность станции с заполнением водохранилища до отметки 68 метров планировалось в 1990 году. Однако строительство ГЭС привело к массовым протестам экологических организаций, пользовавшихся в конце 1980-х гг. значительной общественной поддержкой. В итоге в апреле 1990 года Верховный Совет Татарстана, а в сентябре того же года и Верховный Совет Башкортостана были вынуждены принять решение о сохранении уровня водохранилища на отметке 62 метра.

В 2001 году правительства Татарстана, Башкортостана, в 2002 году к ним присоединилось и руководство Удмуртии, подписали соглашение о повышении отметки Нижнекамского водохранилища до 63,3-63,5 метра и эксплуатации в таком режиме до 2010 года. В настоящее время нормальный подпорный уровень водохранилища находится на отметке 63,3 м.

Проблема подъема уровня водохранилища 
Работа водохранилища на промежуточных отметках вызывает ряд проблем, как экономических, так и экологических. ГЭС не развивает проектной мощности и выработки, затруднено судоходство, сооружения инженерной защиты работают в непроектном режиме, что вызывает их разрушение. Водохранилище активно «цветёт». Сегодня площадь мелководий (где глубина водоёма составляет меньше двух метров) достигает пятидесяти процентов, хотя по санитарным нормам не должна превышать двадцати.

Подъём уровня водохранилища до проектной отметки приведёт к затоплению в Татарстане 43 тыс. га сельхозугодий (0,9 %), в Удмуртии — 13 тыс. га (0,6 %), Башкортостане — 15 тыс. га (0,2 %), в Пермском крае количество земель в зоне затопления незначительно. С другой стороны, земли в зоне затопления в значительной степени были выведены из сельхозоборота и списаны еще 20 лет назад и их потенциал давно утрачен — площади заросли кустарником и заболотились. Предстоит переселить жителей 4149 дворов, в том числе в Татарстане — 2672 дворов, Удмуртии — 1068, Башкортостане — 399 дворов, в Пермском крае — жителей 10 дворов. Ориентировочная стоимость завершения строительства гидроузла составляет 42 млрд руб.. Подъём уровня водохранилища активно лоббируется властями Татарстана, однако встречает сопротивление властей Удмуртии, Башкортостана и Пермского края.

Авария 12 мая 2010 г. — взрыв в машинном зале 
Около 15.00 12 мая 2010 года в машинном зале ГЭС началось задымление. Затем произошёл взрыв. В результате взрыва погибло два человека и десять пострадало.

Взрыв произошёл в компрессорной режима синхронного компенсатора, который качает воздух на собственные нужды станции. Был повреждён один из четырёх компрессоров. Здание и конструкции не были повреждены. На работе станции данное происшествие не сказалось.

Причиной взрыва стал разрыв патрубка, ведущего к компрессору. Разрыв повлек утечку масла. Смешиваясь с воздухом, масло преобразовалось в масляно-воздушную смесь, которая воспламенилась в результате нагрева либо случайной искры от работающего электрооборудования. В результате чего в помещении турбинного цеха произошло возгорание масляно-воздушной смеси и последующий взрыв.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ОАО «Генерирующая компания», текущего владельца Нижнекамской ГЭС

Электростанции Татарстана
Гидроэлектростанции на Каме
Здания и сооружения Набережных Челнов
Переправы через Каму
Предприятия Набережных Челнов